Болькув:

 Болькув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Яворский повят.
 Болькув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Яворский повят, Нижнесилезское воеводство.